Mr. Polska, właśc. Dominik Włodzimierz Czajka-Groot (ur. 20 lipca 1989 w Toruniu) – holenderski raper, piosenkarz i autor tekstów polskiego pochodzenia.

Tworzy  po niderlandzku, sam i jako członek grupy Nouveau Riche, a także w języku polskim. Współpracował z artystami takimi jak: Malik Montana, Kizo, Abel de Jong, Friz, Bedoes, Yellow Claw.

Życiorys 

Urodził się w Toruniu. W 1992 roku, gdy miał 3 lata, jego rodzina wyemigrowała do Holandii, osiadając w Amsterdamie. Raper jest absolwentem . W roku 2007 swoim własnym nakładem wydał album pod pseudonimem MC Polski. W maju 2011 zespół Nouveau Riche wydał album Alziend Oor, na którym Mr. Polska wykonuje 11 utworów. W październiku wydał album solowy De boswachter EP. Pod koniec 2011 tytuł Polak roku przyznała mu polsko-holenderska fundacja Polonus. Album solowy Waardevolle gezelligheid w marcu 2012 osiągnął 30. miejsce w holenderskim Album Top 100.

Nagrody 
 Finał Wielkiej Nagrody Niderlandów 2010
 State Awards:
 Rookie of the Year 2010
 Najlepszy teledysk 2011 (Gustav)
 Najlepszy zespół 2011 (Nouveau Riche)

Artyści związani z Amsterdamem
Holendrzy pochodzenia polskiego
Ludzie urodzeni w Toruniu
Muzycy związani z Toruniem
Urodzeni w 1989
Polscy raperzy